Never Back Down - Mai arrendersi (Never Back Down) – film del 2008 diretto da Jeff Wadlow
Never Back Down - Combattimento letale (Never Back Down 2: The Beatdown) – film del 2011 diretto da Michael Jai White
Never Back Down - No Surrender (Never Back Down 3: No Surrender) – film del 2016 diretto da Michael Jai White
Never Back Down – singolo del 2006 dei Novastar
Never Back Down – album del 2011 dei Close to Home